Ферес (, Pheres) може да се отнася за:

 Ферес, герой от гръцката митология, основател на тесалийския град Фере;
 Фере, на гръцки Ферес, град в Западна Тракия, Гърция;
 Фере, на новогръцки Ферес, древен град в Тесалия, Гърция;
 Фере, дем в Тесалия, Гърция;
 Фере, дем в Тракия, Гърция;

Вижте също:

 Фере